A Dagobert germán eredetű férfinév, jelentése: nap + fényes, híres. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 december 23.

Híres Dagobertok, Dagomérok

 I. Dagobert frank király
 Dagobert bácsi, Walt Disney-karakter

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (D)
Férfikeresztnevek (D)
Germán eredetű magyar férfikeresztnevek